Загребаев — фамилия; имеет женскую форму Загребаева.
 Загребаев, Анатолий Андреевич (род. 1959) — советский и российский футболист, нападающий, полузащитник.
 Загребаев, Виктор Дмитриевич (1910—1993) — советский промышленный деятель, генеральный директор объединения «Гранит», Герой Социалистического Труда (1981).